FC Memmingen (celým názvem: Fußball-Club Memmingen 1907 Verein für Leibesübungen e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v bavorském městě Memmingen. Založen byl v roce 1907 pod názvem Memminger TV. Svůj současný název nese od roku 1924. Od sezóny 2012/13 působí v Regionallize Bayern, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Memminger Arena s kapacitou 5 990 diváků.

Historické názvy 
Zdroj:

 1907 – Memminger TV (Memminger Turnvereins)
 1924 – FC Memmingen 07 (Fußball-Club Memmingen 1907)

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1953–1954: 1. Amateurliga Bayern Süd
 1954–1955: 2. Amateurliga Bayern
 1955–1958: 1. Amateurliga Bayern Süd
 1958–1959: 2. Amateurliga Bayern
 1959–1961: 1. Amateurliga Bayern Süd
 1963–1966: Landesliga Bayern Süd
 1966–1968: Bezirksliga Schwaben
 1968–1970: Landesliga Bayern Süd
 1970–1978: 1. Amateurliga Bayern
 1978–1987: Fußball-Bayernliga
 1987–1989: Landesliga Bayern Süd
 1989–2002: Fußball-Bayernliga
 2002–2003: Landesliga Bayern Süd
 2003–2010: Fußball-Bayernliga
 2010–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012– : Fußball-Regionalliga Bayern

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Bavorsku
Fotbalové kluby založené v roce 1907